Miejscowości w USA:
 Nauvoo – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Nauvoo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Nauvoo (ang. Nauvoo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock